Кахново — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена на берегу реки Кухва, в 11 км к западу от города Остров. В этом же районе на реке Вербенке находится вторая одноимённая деревня.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 201 житель.

История 
До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Калининской волости с центром в д. Рубилово.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)